Андрей Чирков:
 Чирков, Андрей Анатольевич (род. 1968) — советский хоккеист-нападающий.
 Чирков, Андрей Васильевич (1917—1956) — гвардии майор авиации, Герой Советского Союза.
 Чирков, Андрей Владимирович (род. 1987) — профессиональный спортсмен-каратист, член сборной России с 2007 года.
 Чирков, Андрей Львович (род. 1939) — бегун-экстремал, участник сотен марафоно, в т.ч. на Северном полюсе, в Антарктиде, на Килиманджаро, а также забегов на сверхдлинные дистанции.